Miejscowości w USA:
 Gratis – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
Gminy w USA:
 Gratis (ang. Gratis Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
Inne:
 Gratis – pamflet Jana Brożka ogłoszony w 1625 roku.